

Населені пункти та їхні частини
 Сарнув — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Сарнув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Сарнув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Сарнув — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Сарнув — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Сарнув — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Сарнув — село в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Сарнув — село в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Сарнув — село в гміні Псари Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Сарнув — осада в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки